Константин Савицкий:
 Савицкий, Константин Аполлонович (1844—1905) — русский жанровый живописец, академик.
 Савицкий, Константин Сергеевич (1905—1955) — помощник первого заместителя министра внутренних дел СССР, полковник.